Toʻlaganov ist der Familienname folgender Personen:
 Karim Toʻlaganov (* 1973), usbekischer Boxer
 Rustam Toʻlaganov (* 1991), usbekischer Boxer